Pivot en sport peut faire référence à :
 un poste dans les sports collectifs tels que :
 Pivot, au basket-ball,
 Pivot, au handball,
 Pivot (tennis de table) au tennis de table
 une figure de style en gymnastique rythmique ou en gymnastique artistique,